Березовий гай — парк у Подільському районі Києва, біля вулиць Вишгородської та Білицької
 Березовий гай — ландшафтний заказник у Миргороді Полтавської області
 Березовий гай — ландшафтний заказник у Ширяївському районі Одеської області
 Березовий гай — ландшафтний заказник у Волинській області
 Березовий гай — ландшафтний заказник у Житомирській області
 Березовий гай — лісовий заказник у Житомирській області
 Березовий гай — ботанічна пам'ятка природи в Полтаві
 Березовий гай — пам'ятка природи у Вінницькій області
 Березовий гай — заповідне урочище у Львівській області
 Березовий гай — колишній об'єкт природно-заповідного фонду Рівненської області

 Березовий Гай — село в Семенівському районі Чернігівській області.

 Березовий гай — вулиця в місті Суми.